Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du curé (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme fait référence à un prêtre catholique responsable de l’église paroissiale voisine. Le nom du curé, ou une précision de lieu, est parfois inclus dans l’odonyme.

en  
Rue du Curé, à Antoing
Rue du Curé, à Forest (Bruxelles)
Rue du Curé Cooremans (Pastoor Cooremansstraat), à Grand-Bigard
Rue du Curé, à Rosières
Rue du Curé Hiernaux, à Saint-Servais (Namur)
Rue du Curé du Château, à Tournai
Rue du Curé Notre-Dame, à Tournai

au  () 
Rue du Curé-Rollin, à Buckingham (Gatineau), QC
Rue du Curé-Robert, à Hull (Gatineau), QC
Rue du Curé-Larocque, à Sherbrooke, QC
Rue du Curé-Bélanger, à Terrebonne, QC

en  
Rue du Curé Saint Etienne, à Lille
Rue du Curé Carreau, à Nogent-sur-Marne
Impasse du Curé, à Paris

au  
Rue du Curé, à Bettembourg 
Rue du Curé, à Diekirch
Rue du Curé, à Luxembourg

à  
Rue du Curé Mifsud (Parish Priest Mifsud Street), à Il-Ħamrun

Cure
Cure